Комаровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комаровичи — агрогородок в Петриковском районе Гомельской области.
 Комаровичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Комаровичи — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Комаровичи — бывшая деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Комаровичи — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Комаровичи — село в Старосамборском районе Львовской области.